Il re del mondo può fare riferimento a:

Il re del mondo, canzone di Franco Battiato
Il re del mondo, numero 100 del fumetto Dampyr della Sergio Bonelli Editore
 Il re del mondo, saggio di René Guénon (1927)
Re del mondo, mitico sovrano della città segreta di Agarthi
 Emiliano Salvadori